La Bataille du feu peut être :
 un film de 1943, La Bataille du feu de  Humphrey Jennings
 un film de 1949, La Bataille du feu de Maurice de Canonge